El Yunque hace referencia a varios artículos:

Lugares
Yunque de Baracoa, montaña en Cuba.
Bosque Nacional El Yunque, Puerto Rico.
Pico El Yunque, montaña en Puerto Rico.

Agrupaciones
Organización Nacional del Yunque, sociedad secreta de extrema derecha que opera en México y España.

Véase también 
 Yunque